kym – codice ISO 639-3 della lingua kpatili
 Kym – cantante e attrice cinese
 Kym – cognome coreano